

Patronyme 

 Angélique Delahaye (1963-), syndicaliste agricole et femme politique française ;
 Claude Augustin Delahaye (1754-1835), homme politique français ;
 Dominique Delahaye (1848-1932), personnalité politique française ;
 Dominique Delahaye (1956-), romancier français ;
 Émile Delahaye (1843-1905), fondateur de la marque automobile Delahaye en 1895 ;
 Ernest Delahaye (1853-1930), écrivain et ami d'Arthur Rimbaud ;
 Ernest Jean Delahaye (1855-1921), peintre français ;
 Eugène Delahaye (1881-1954), journaliste et essayiste français ;
 Félix Delahaye (1767-1829), jardinier de l’expédition d'Entrecasteaux, envoyée à la recherche de La Pérouse ;
 Gérard Delahaye (1948-), auteur-compositeur-interprète français ;
 Gilbert Delahaye (1923-1997), auteur belge de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Guillaume-Nicolas Delahaye (1725-1802), graveur français ;
 Jacques Delahaye (1928-2010), sculpteur français ;
 Jacques-Charles-Gabriel Delahaye (1761-1819), député du Tiers-État et membre de la Convention nationale ;
 Jacquotte Delahaye (), pirate française ;
 Jean Delahaye (1929-2017), coureur cycliste français ;
 Jean-Paul Delahaye (1950-), footballeur français.
 Jean-Paul Delahaye (1952-), informaticien et mathématicien français ;
 Jules Delahaye (1851-1925), archiviste et homme politique français ;
 Léon Delahaye (1844-1896), compositeur français ;
 Luc Delahaye (1962-),  photographe français ;
 Michel Delahaye (1929-2016), journaliste, critique de cinéma, acteur, et réalisateur français ;
 Nicolas Delahaye (1968-), historien régionaliste français ;
 Renée Delahaye (1957-), footballeuse française ;

Autres 
 Delahaye (1895-1954), constructeur automobile français.

Voir aussi